Le mot « cône », du latin conus, lui-même issu du grec kônos (pour la pomme de pin), désigne d'abord une figure de géométrie dans l'espace, mais possède aussi plusieurs sens spécialisés illustrant cette forme.

Nom commun 
 Argot 
 Un cône est une cigarette contenant du cannabis (haschisch, marijuana), aussi appelée « joint ».

 Biologie 
 En botanique, le cône est l'organe reproducteur des Gymnospermes (conifères ou résineux par exemple).
 En biologie animale, le cône est un mollusque.
 En anatomie de l'œil, le cône est un récepteur de la lumière de la rétine oculaire.
 En médecine vétérinaire, le cône est un dispositif destiné à favoriser la guérison d'un animal.
 En neuroanatomie, le cône médullaire est la partie distale de la moelle épinière.
 En paléontologie, on désigne par "cones" un type de "dents" ou "éléments", simples, des conodontes, une classe de poissons agnathes disparus

 Géologie
 En géomorphologie, un cône de déjection est un amas de débris transportés par un torrent.
 En volcanologie, un cône volcanique est une colline conique construite de tephra et de lave. Il peut être formé après une éruption effusive de basalte, sans explosion.
 En karstologie, un cône (spéléothème) est une concrétion aquatique qui se forme dans les gours par l'accumulation de radeaux de calcite.

 Mathématiques 
 En algèbre linéaire, un cône est une partie d'un espace vectoriel stable par multiplication scalaire.
 En analyse convexe, un cône est une partie d'un espace vectoriel réel stable pour la multiplication par les réels strictement positifs.
 En géométrie, un cône est une figure de l'espace engendrée par des segments reliant un sommet aux points d'une figure plane.
 En topologie, le cône d'un espace X est le quotient d'un cylindre de base X par l'une de ses deux bases et le cône d'une application en est une généralisation.
En algèbre, un cône positif est l'ensemble des éléments positifs d'un groupe ordonné.
En théorie des catégories, les  permettent de définir sa limite.

 Physique  
En relativité restreinte, le cône de lumière est l'ensemble des points de l'espace-temps accessibles par des photons depuis un point donné et ceux par lesquels passent des photons pour atteindre ce point.
 Un cône hertzien est le motif de propagation d'une onde de choc dans un solide à partir d'un point d'impact.

 Signalisation routière
 Un cône de chantier est un objet utilisé pour délimiter les zones de travaux routiers.

 Technologie
 Un cône d'ablation est un bouclier thermique pour un engin spatial.
 Un cône d'Abrams est un outil utilisé pour mesurer la consistance d'un béton frais.
 Un cône d'emmanchement ou cône d'outillage est une pièce utilisée pour le centrage sur une machine-outil.
 Un cône de pipette est l'embout jetable d'une pipette automatique.

Géographie 

 Le Cône Sud est la partie méridionale du continent sud-américain.
 La Cône est une rivière française de la Loire-Atlantique sous-affluent de la Vilaine.
 Le Cône ou le Fouquet est une rivière du sud de la France, sous-affluent du Tarn et de la Garonne.

Un homophone : Cosne (dont le 's' n'est pas prononcé), commune française de la Nièvre en Bourgogne.

Notes et références 

is:Keila